Trnuchovití (Dasyatidae) je čeleď paryb z řádu pravých rejnoků, která je typická tvarem svého těla a pohybem, zdánlivě připomínajícím ptačí let. Český název získala podle jedovatého trnu na konci ocasu. Čeleď zahrnuje 7 rodů, které obsahují okolo 70 druhů.

Rody 
 rod trnucha Dasyatis
 Dasyatis acutirostra (Nishida & Nakaya, 1988).
 trnucha východní, Dasyatis akajei (Müller & Henle, 1841).
 trnucha americká, Dasyatis americana (Hildebrand & Schroeder, 1928).
 Dasyatis annotata (Last, 1987).
 Dasyatis bennetti (Müller & Henle, 1841).
 Dasyatis brevicaudata (Hutton, 1875).
 Dasyatis brevis (Garman, 1880).
 Dasyatis centroura (Mitchill, 1815).
 Dasyatis chrysonota (Smith, 1828).
 Dasyatis dipterura (Jordan & Gilbert, 1880).
 Dasyatis fluviorum (Ogilby, 1908).
 Dasyatis garouaensis (Stauch & Blanc, 1962).
 Dasyatis geijskesi (Boeseman, 1948).
 Dasyatis gigantea (Lindberg, 1930).
 Dasyatis guttata (Bloch & Schneider, 1801).
 Dasyatis hastata (DeKay, 1842).
 Dasyatis izuensis (Nishida & Nakaya, 1988).
 trnucha vanicorská, Dasyatis kuhlii (Müller & Henle, 1841).
 Dasyatis laevigata (Chu, 1960).
 Dasyatis laosensis (Roberts & Karnasuta, 1987).
 Dasyatis latus (Garman, 1880).
 Dasyatis leylandi (Last, 1987).
 Dasyatis longa (Garman, 1880).
 Dasyatis margarita (Günther, 1870).
 Dasyatis margaritella (Compagno & Roberts, 1984).
 Dasyatis marianae (Gomes, Rosa & Gadig, 2000).
 Dasyatis marmorata (Steindachner, 1892).
 Dasyatis matsubarai (Miyosi, 1939).
 Dasyatis microps (Annandale, 1908).
 Dasyatis multispinosa (Tokarev, 1959).
 Dasyatis navarrae (Steindachner, 1892).
 trnucha obecná, Dasyatis pastinaca (Linnaeus, 1758).
 Dasyatis rudis (Günther, 1870).
 trnucha atlantská, Dasyatis sabina (Lesueur, 1824).
 Dasyatis say (Lesueur, 1817).
 Dasyatis sinensis (Steindachner, 1892).
 Dasyatis thetidis (Ogilby, 1899).
 Dasyatis tortonesei (Capapé, 1975).
 trnucha mikawská, Dasyatis ushiei (Jordan & Hubbs, 1925).
 Dasyatis zugei (Müller & Henle, 1841).

 rod Himantura
 Himantura alcockii (Annandale, 1909).
 Himantura bleekeri (Blyth, 1860).
 trnucha říční Himantura chaophraya (Monkolprasit & Roberts, 1990).
 Himantura draco (Compagno & Heemstra, 1984).
 Himantura fai (Jordan & Seale, 1906).
 Himantura fluviatilis (Hamilton, 1822).
 Himantura gerrardi (Gray, 1851).
 Himantura granulata (Macleay, 1883).
 Himantura hortlei Last, Manjaji-Matsumoto & Kailola, 2006.
 Himantura imbricata (Bloch & Schneider, 1801).
 Himantura jenkinsii (Annandale, 1909).
 Himantura kittipongi
 Himantura krempfi (Chabanaud, 1923).
 Himantura lobistoma Manjaji-Matsumoto & Last, 2006.
 Himantura marginatus (Blyth, 1860).
 Himantura microphthalma (Chen, 1948).
 Himantura oxyrhyncha (Sauvage, 1878).
 Himantura pacifica (Beebe & Tee-Van, 1941).
 Himantura pareh (Bleeker, 1852).
 Himantura pastinacoides (Bleeker, 1852).
 Himantura schmardae (Werner, 1904).
 Himantura signifer (Compagno & Roberts, 1982).
 Himantura toshi (Whitley, 1939).
 Himantura uarnacoides (Bleeker, 1852).
 trnucha leopardí , Himantura uarnak (Forsskål, 1775).
 Himantura undulata (Bleeker, 1852).
 Himantura walga (Müller & Henle, 1841).

 rod Makararaja
 Makararaja chindwinensis Roberts, 2007

 rod Pastinachus
 trnucha jemenská, Pastinachus sephen (Forsskål, 1775).
 Pastinachus solocirostris (Last, Manjaji & Yearsley, 2005).

 rod Pteroplatytrygon
 trnucha fialová , Pteroplatytrygon violacea (Bonaparte, 1832).

 rod Taeniura
 trnucha středomořská, Taeniura grabata (É. Geoffroy Saint-Hilaire, 1817).
 trnucha modroskvrnná, Taeniura lymma (Forsskål, 1775).
 trnucha indonéská, Taeniura meyeni (Müller & Henle, 1841).

 rod Urogymnus
 trnucha indická, Urogymnus asperrimus (Bloch & Schneider, 1801).
 Urogymnus ukpam (Smith, 1863).

Reference

Externí odkazy 
 
 

 
Praví rejnoci